Le patronyme Moriau, Moriaux, Mouriau est une variante de  où le -au- a muté en -iau-.

Patronyme

Delphine Moriau (1973-), actrice belge ;
Patrick Moriau (1951-2013), homme politique belge ;
Antoine Moriau (1699-1759), magistrat et un bibliophile parisien.